De 29ste editie van de Europacup I voor vrouwen werd gehouden van 17 mei tot en met 20 mei 2002 in het Spaanse Terrassa. De hockey dames van Hockeyclub 's-Hertogenbosch versloegen in de finale het Oekraïense Kolos Borispol met 5-0.

Uitslag poules

Uitslag poule A

Uitslag poule B

Poulewedstrijden

Vrijdag 17 mei 2002 
12.00 B Kolos Borispol - Rüsselsheimer 4-0
14.00 B *Donchanka Volgodonsk - Ginstrekte 0-5
16.00 A CD Terrassa - Slough 1-4
18.00 A HC 's-Hertogenbosch - Slavia Praha 10-0

Zaterdag 18 mei juni 2002 
11.00 B Kolos Borispol - Ginstrekte 3-0
13.00 B Donchanka Volgodonsk - Rüsselsheimer 1-6
15.00 A CD Terrassa - Slavia Praha 5-1
17.00 A HC 's-Hertogenbosch - Slough 6-1

Zondag 19 mei 2002 
10.00 B Rüsselsheimer - Ginstrekte 1-2
12.00 B Donchanka Volgodonsk - Kolos Borispol 0-7
14.00 A HC 's-Hertogenbosch - CD Terrassa 4-0
16.00 A Slough - Slavia Praha 4-0

Finales

Maandag 20 mei 2002 
09.00 3A-4B CD Terrassa - Donchanka 2-3
09.30 4A-3B Slavia Praha - Rüsselsheimer RK 2-4
11.30 2A-2B Slough - Ginstrekte 2-0
14.00 1A-1B HC 's-Hertogenbosch - Kolos Borispol 5-0

Einduitslag 
1.  HC 's-Hertogenbosch 
2.  Kolos Borispol 
3.  Slough HC 
4.  Šiauliai Ginstrektė 
5.  Donchanka Volgodonsk 
5.  Rüsselsheimer RK 
7.  CD Terrassa 
7.  SK Slavia Praha

Kampioen

1
Hockey in 2002
Hockey in Catalonië
Hockey
Sportevenement in Barcelona 
Sport in Terrassa